Iglo, een hut gemaakt van sneeuwblokken
 Iglo (merk), een merk diepvriesproducten
 Iglo (Aldo van Eyck), een iglo-vormig speeltoestel in speeltuinen